Tourista ou La tourista peutfaire références à :
 Tourista, l’autre nom de la diarrhée du voyageur ;
 Tourista, bande dessinée de Claire Bretécher parue en 1989.
 La tourista (We're Not from Here'), deuxième épisode de la saison 3 de How I Met Your Mother diffusé en 2007

Homonymie de titre